Майаро () — город в регионе Майаро-Рио-Кларо на восточном побережье острова Тринидад в Тринидаде и Тобаго.

История 
Город образован из двух французских деревень Пьерревиль () и Плезанс (). Современный Пьерревиль является деловой частью города. Плезанс находится на побережье и является курортной частью города с песочным пляжем.

Население 
По данным на 9 января 2011 года в городе проживали 2791 человек: мужчин — 1377, женщин — 1414.

На 15 мая 2000 года население составляло 2352 человек.

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Тринидада и Тобаго
Города Тринидада и Тобаго